Aceasta este lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor, în baza parității puterii de cumpărare (PPC). Aceasta reprezintă valoarea tuturor bunurilor și serviciilor finite produse într-un stat timp de un an, împărțit la populația medie a statului pentru același an.

Fiind calculate luând în considerare nivelul diferit al prețurilor și al costului vieții în diferite țări, aceste valori reprezintă mult mai bine bogăția diferitelor națiuni decât PIB-ul nominal pe cap de locuitor și permite apoi examinarea mai îndeaproape, deși nu în mod exlusiv, a bogăției relative din fiecare țară.

Liste 
Toate cifrele sunt exprimate în dolari internaționali, la prețurile curente și rotunjite până la cel mai apropiat număr întreg.
 Prima coloană de valori conține estimările din octombrie 2022 ale membrilor FMI, publicate de această instituție.
 A doua coloană de valori cuprinde ultimele date ale Băncii Mondiale.
 A treia coloană de valori conține estimările actualizate propuse de CIA World Factbook.

Pe lângă statele suverane, lista include și entități autonome dar fără suveranitate. Ca și convenție, ele sunt reprezentate în tabel însă nu primesc o poziție în clasament. Tabelul sortează inițial fiecare țară sau teritoriu după cele mai recente estimări anuale și poate fi reclasat în funcție de oricare dintre surse.

Note explicative

Referințe

Vezi și 
 Lista țărilor în funcție de PIB-ul pe cap de locuitor
 Lista țărilor în funcție de PIB (PPC)
 Lista țărilor în funcție de PIB (nominal)
 Listă de țări în funcție de distribuția venitului
 Listă de monede după țară
 Lista statelor lumii
 Lista țărilor după continent

Legături externe 
 Baza de rapoarte a Fondului Monetar Internațional (engl.)
 Ce Este Dolarul Geary-Khamis? (Dolar Internațional)
 IMF DataMapper (engl.)

PIB
Statistică aplicată